La batalla de El Alamein puede referirse a dos batallas entre Gran Bretaña y Alemania libradas en 1942 en El Alamein, durante la Segunda Guerra Mundial:
 Primera batalla de El Alamein (1 al 27 de julio de 1942); el avance del Afrikakorps es detenido por los británicos.
 Segunda batalla de El Alamein (23 de octubre al 4 de noviembre de 1942); las líneas defensivas del Afrikakorps son rotas por los británicos.